Селтик:

 «Селтик» — шотландский футбольный клуб из города Глазго.
 «Селтик Парк» — футбольный стадион в Глазго, Шотландия.
 «Донегал Селтик» — североирландский футбольный клуб из Белфаста.
  — бывший футбольный стадион в Белфасте.
 «Белфаст Селтик» — бывший североирландский футбольный клуб из Белфаста. 
  — футбольный стадион в Белфасте.
 «Фарсли Селтик» — бывший английский футбольный клуб из города Фарсли.
 «Стейлибридж Селтик» — английский футбольный клуб из города Стейлибридж.
 «Блумфонтейн Селтик» — южноафриканский футбольный клуб из Блумфонтейна.

См. также 
 
 The Celtic View